CineStar - njemačko kino
 Blitz CineStar - kino sa sjedištem u Hrvatskoj i djeluje u  Srbiji i Bosna i Hercegovina
 Cinestar (Pakistan) - kino u Pakistanu
 Cine star (Čile) - kino u Čileu